Chehalis bezeichnet:
 in der Sprache des gleichnamigen Stammes „Sand“ oder auch „Schlagendes Herz“.
 Chehalis (Volk), amerikanische Ureinwohner

folgende Orte in Washington und British Columbia:
 Chehalis (Washington), Ort in Washington (USA)
 Chehalis (British Columbia), Ort in British Columbia (Kanada)
 Chehalis First Nation, British Columbia

im NRHP gelistete Objekte:
 Chehalis Downtown Historic District, in Chehalis, Washington, ID-Nr. 97001407
 Chehalis River Bridge, in Aberdeen, Washington, ID-Nr. 02000243